Bussey ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bussey (Arkansas)
 Bussey (Iowa)
 Bussey Crossroads (Georgia)

Bussey ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Bussey (1915–1987), Schweizer Politiker
 Andy Bussey (* 1979), US-amerikanischer Kanute
 Dexter Bussey (* 1952), US-amerikanischer Footballspieler

Siehe auch:
 Bucey